Тагалог се може односити на:

 Тагалог (језик) (Тагалски језик)
 Тагалог (народ) (Тагали)